Фроммель, Карл Людвиг (Carl Ludwig Frommel; 1789—1863) — немецкий живописец и гравер ландшафтов.
 Фроммель, Макс (Max Frommel; 1830—1890) — немецкий богослов.

Примечания